Beach (koninkrijk), het Thaise koninkrijk Lavo
Beach (North Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat North Dakota